Aggabodhi est le nom dynastique de plusieurs souverains du Royaume d'Anuradhapura, régnant sur l'île de Ceylan, dans l'actuel Sri Lanka.

Dynastie Moriya 
 Aggabodhi I (564-598)
 Aggabodhi II (598-608)
 Aggabodhi III (623-623) & (624-640)
 Aggabodhi IV (673-689)

Dynastie Lambakanna II 
 Aggabodhi V (726-732)
 Aggabodhi VI (741-781)
 Aggabodhi VII (781-787)
 Aggabodhi VIII (816-827)
 Aggabodhi IX (843-846)

Homonymie dynastique
Roi du Sri Lanka